Ладожское — деревня в Сандовском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Деревня расположена в 23 км на запад от центра муниципального округа посёлка Сандово.

История 
В 1797 году в селе Ладожском была построена каменная Христорождественская церковь с 5 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Лукинской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Ладожского сельсовета Сандовского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Ладожского сельского округа, с 2005 года — в составе Лукинского сельского поселения, с 2020 года — в составе Сандовского муниципального округа. 

До 2014 года в бывшем здании церкви Рождества Христова действовала Ладожская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются офис врача общей практики, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В деревне расположено здание бывшей Церкви Рождества Христова (1797).

Примечания 

Населённые пункты Сандовского района